Treize-Mai ou XIII-Mai ou 13-Mai, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

13 mai,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France,
 le  : une rafle est opérée par les Allemands à Brienon-sur-Armançon dans l'Yonne en représailles à l’exécution de collaborateurs de la région.  
 le  : Un incendie au centre du bourg de Levier dans le Doubs, détruit 8 maisons abritant 15 familles, occasionnant 56 sinistrés et 2 pompiers blessés.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, par exemple :

En espagnol, « 13 de Mayo » ou « Trece de Mayo »
 Au Mexique : événements non connus
 (Avenida) 13 de Mayo, à  Guadalupe,  dans l'État de Nuevo León. 
 (Calle) 13 de Mayo, à Durango, dans l'État de Durango.

Notes, références et localisations

Notes 

Néant

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant
Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
13